Хэрри Хемли Пласкетт (, 1893 −1980) — канадско-английский астроном, сын Д. С. Пласкетта.

Биография 
Родился в Торонто, В 1916 окончил Университет Торонто. В 1919—1927 работал в Астрофизической обсерватории в Виктории (Канада), в 1928—1932 — профессор Гарвардского университета (США), в 1932—1960 — профессор Оксфордского университета (Англия). Член Лондонского королевского общества (1936). Президент Королевского астрономического общества в 1945—1947.

Основные труды в области физики Солнца и звезд. Одним из первых детально исследовал физические условия в атмосферах горячих звезд класса O; предложил модель симбиотических звезд. Разработал клиновой метод астроспектрофотометрии, с помощью которого измерил распределение энергии в спектрах Солнца и ряда звезд. С 1928 работал над проблемами физики Солнца. Предложил метод расчета градиента температуры и коэффициентов поглощения и рассеяния в атмосфере Солнца с помощью наблюдаемых профилей линий и потемнения диска к краю. Установил существование крупно- и мелкомасштабных полей скоростей на поверхности Солнца, показал существование меридиональных потоков. Рассчитал модель фотосферы, которая объясняет широтную неоднородность вращения Солнца наличием градиента температуры между полюсами и экваториальной зоной.

Астероид № 2905 назван совместно в его честь и честь его отца, Д. С. Пласкетта.

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Канады
Астрономы Великобритании
Астрономы XX века
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Савильские профессора астрономии
Президенты Королевского астрономического общества
Профессора Гарвардского университета
Выпускники Торонтского университета
Члены Лондонского королевского общества